Karl Kreuser ist der Name folgender Personen:

* Karl Kreuser (Bankmanager) (1901–1982), deutscher Bankmanager
 Karl Kreuser (Konfliktforscher) (* 1961), deutscher Konflikt- und Kompetenzforscher
 Karl Adolf Kreuser (1927–2008), deutscher Ordensgeistlicher